У даній статті подано список найвідоміших четвертих симфоній композиторів світу. Автори подані в алфавітному порядку.

 Людвіг ван Бетховен: Симфонія № 4, op. 60
 Йоганес Брамс: Симфонія № 4, op. 98
 Валентин Сильвестров: Симфонія № 4
 Антон Брукнер: Симфонія № 4, «Романтична»
 Петро Чайковський: Симфонія № 4, op. 36
 Антонін Дворжак: Симфонія № 4, op. 13
 Йозеф Гайдн: Симфонія № 4, Hob I:4
 Чарльз Айвз: Симфонія № 4
 Вітольд Лютославський: Симфонія № 4
 Борис Лятошинський: Симфонія № 4
 Густав Малер: Симфонія № 4
 Богуслав Мартіну: Симфонія № 4
 Фелікс Мендельсон: Симфонія № 4, op. 90 «Італійська»
 В. А. Моцарт: Симфонія № 4, KV 19
 Сергій Прокоф'єв: Симфонія № 4, op. 47
 Франц Шуберт: Симфонія № 4, D 417 «Трагічна»
 Роберт Шуман: Симфонія № 4, op. 120
 Ян Сібеліус: Симфонія № 4, op. 63
 Дмитро Шостакович: Симфонія № 4, op. 43
 Альфред Шнітке: Симфонія № 4

4